Brännskärsklobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Brännskärsklobben, Kimitoön, Åboland, 
 Brännskärsklobben, Raseborg, Nyland,

Se även
Brännskärs klobben
Brunnskärskobbarna
Brännskär

Robotskapade Finlandförgreningar